Dit is een lijst van planetoïden 116801-116900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116801 - || 2004 ES63 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116802 - || 2004 EJ66 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116803 - || 2004 EJ68 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116804 - || 2004 EJ70 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116805 - || 2004 EP71 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116806 - || 2004 EB73 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116807 - || 2004 EC73 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116808 - || 2004 ED73 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116809 - || 2004 EV73 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116810 - || 2004 EX76 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116811 - || 2004 EP77 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116812 - || 2004 EV77 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116813 - || 2004 EA80 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116814 - || 2004 EM80 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116815 - || 2004 EQ80 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116816 - || 2004 EY83 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116817 - || 2004 ER86 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116818 - || 2004 ER94 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116819 - || 2004 FM || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116820 - || 2004 FO || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116821 - || 2004 FF12 || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116822 - || 2004 FR12 || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116823 - || 2004 FY12 || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116824 - || 2004 FT14 || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116825 - || 2004 FG15 || 16 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116826 - || 2004 FA16 || 26 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116827 - || 2004 FT17 || 26 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116828 - || 2004 FD21 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116829 - || 2004 FV25 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116830 - || 2004 FU26 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116831 - || 2004 FA31 || 29 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116832 - || 2004 FR32 || 16 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116833 - || 2004 FB35 || 16 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116834 - || 2004 FB36 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116835 - || 2004 FL36 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116836 - || 2004 FL38 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116837 - || 2004 FZ38 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116838 - || 2004 FA39 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116839 - || 2004 FO39 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116840 - || 2004 FP39 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116841 - || 2004 FQ39 || 17 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116842 - || 2004 FN42 || 18 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116843 - || 2004 FH45 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116844 - || 2004 FR48 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116845 - || 2004 FY48 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116846 - || 2004 FE49 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116847 - || 2004 FN51 || 19 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116848 - || 2004 FE52 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116849 - || 2004 FN55 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116850 - || 2004 FS60 || 18 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116851 - || 2004 FJ64 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116852 - || 2004 FL65 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116853 - || 2004 FN65 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116854 - || 2004 FW65 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116855 - || 2004 FW66 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116856 - || 2004 FV76 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116857 - || 2004 FC78 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116858 - || 2004 FZ84 || 18 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116859 - || 2004 FB90 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116860 - || 2004 FM90 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116861 - || 2004 FR90 || 20 maart 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116862 - || 2004 FZ91 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116863 - || 2004 FK92 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116864 - || 2004 FG93 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116865 - || 2004 FE98 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116866 - || 2004 FA99 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116867 - || 2004 FF105 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116868 - || 2004 FG105 || 24 maart 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116869 - || 2004 FJ105 || 24 maart 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116870 - || 2004 FR105 || 25 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116871 - || 2004 FM107 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116872 - || 2004 FJ108 || 23 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116873 - || 2004 FP108 || 23 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116874 - || 2004 FZ109 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116875 - || 2004 FJ110 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116876 - || 2004 FQ110 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116877 - || 2004 FV111 || 26 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116878 - || 2004 FX114 || 21 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116879 - || 2004 FZ114 || 21 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116880 - || 2004 FB116 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116881 - || 2004 FT116 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116882 - || 2004 FO118 || 22 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116883 - || 2004 FW120 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116884 - || 2004 FY121 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116885 - || 2004 FH122 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116886 - || 2004 FQ122 || 26 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116887 - || 2004 FK123 || 26 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116888 - || 2004 FW123 || 26 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116889 - || 2004 FB126 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116890 - || 2004 FT126 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116891 - || 2004 FS128 || 27 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116892 - || 2004 FF132 || 23 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116893 - || 2004 FC137 || 28 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116894 - || 2004 FA139 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116895 - || 2004 FP139 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116896 - || 2004 FQ139 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116897 - || 2004 FB140 || 26 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116898 - || 2004 FF140 || 26 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116899 - || 2004 FB142 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116900 - || 2004 FO143 || 28 maart 2004 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten